Franz Grua ist der Name folgender Personen:

* Franz Paul Grua (1753–1833), deutscher Komponist und Violinist italienischer Abstammung
 Franz Wilhelm Grua (1799–1867), deutscher Sänger (Tenor, Bariton) und Schauspieler